Studnia i wahadło – nowela Edgara Alana Poe
Adaptacje filmowe
 Studnia i wahadło (film 1913)
 Studnia i wahadło (film 1961)
 Studnia i wahadło (film 1964)
 Studnia i wahadło (film 1991)
 Studnia i wahadło (film 2008) (animowany)
 Studnia i wahadło (film 2009)